2 miejscowości w Polsce: 
 Budy Sułkowskie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów 
 Budy Sułkowskie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo